

Plaats
 Wouw (plaats), een voormalige gemeente en dorp in de gemeente Roosendaal in de provincie Noord-Brabant (Nederland)
 Wouwenberg, een getuigenheuvel in de Franse Westhoek

Biologie
 Wouw (plant), een plant (wetenschappelijke naam: Reseda luteola)
 roofvogels van het geslacht Haliastur
 roofvogels van het geslacht Milvus

Personen
 Anton van Wouw (1862-1945), een (in Nederland geboren) Zuid-Afrikaans beeldhouwer
 Bartholomeus van Wouw (1597-1657), een Nederlandse advocaat en ridder in de Orde van Sint-Michiel
 Daryl van Wouw (1977), een Nederlands modeontwerper
 Jacob Cornelisz. van Wouw (1545-1620), een burgemeester van Den Haag

Gebouwen
 Hof van Wouw, een 17e-eeuws hofje in Den Haag
 Kasteel van Wouw, een voormalig kasteel in voornoemd Wouw

Overig
 Het Anton van Wouw Museum, een museum in Pretoria (Zuid-Afrika)